Il doppio del Croatian Bol Ladies Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Mercedes Paz e Rene Simpson erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Laura Montalvo e Paola Suárez hanno battuto in finale 6–7, 6–3, 6–4 Alexia Dechaume-Balleret e Alexandra Fusai.

Teste di serie
 Alexia Dechaume-Balleret /  Alexandra Fusai (finale)
 Sandra Cecchini /  Laura Garrone (quarti di finale)
 Petra Langrová /  Radka Zrubáková (primo turno)
 Flora Perfetti /  Gloria Pizzichini (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatian Bol Ladies Open 1996